David Ambartsumian (armeniska: Դավիթ Համբարձումյան), född den 24 juni 1956 i Kapan och död den 11 januari 1992 i Jerevan, var en sovjetisk simhoppare.

Han tog OS-brons i höga hopp i samband med de olympiska simhoppstävlingarna 1980 i Moskva.

Referenser

Externa länkar
Sports-reference.com 

Sovjetiska simhoppare
Sovjetiska olympiska bronsmedaljörer
Olympiska bronsmedaljörer 1980
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1972 från Sovjetunionen
Tävlande i simhopp vid olympiska sommarspelen 1972
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1976 från Sovjetunionen
Tävlande i simhopp vid olympiska sommarspelen 1976
Tävlande vid olympiska sommarspelen 1980 från Sovjetunionen
Tävlande i simhopp vid olympiska sommarspelen 1980
Personer från Kapan
Födda 1956
Avlidna 1992
Män